Václavek ist der Familienname folgender Personen:
 Bedřich Václavek (1897–1943), tschechischer Literaturkritiker
 Ludvík Václavek (1931–2021), tschechischer Germanist
 Matouš Václavek (1842–1908), tschechischer Schriftsteller, Volkskundler und Lehrer